El término Artigues puede referirse a:

 Artigues, comuna francesa del Ariège.
 Artigues, comuna francesa del Aude.
 Artigues, comuna francesa de Altos Pirineos.
 Artigues, comuna francesa de Var.
 Gilles Artigues, político francés.